Pankoke ist der Familienname folgender Personen:
 Eckart Pankoke (1939–2007), deutscher Soziologe und Sozialpädagoge
 Günther Pankoke (1925–1999), deutscher Radrennfahrer
 Paul Pankoke (1905–1983), deutscher Politiker (SPD)
 Udo Pankoke, deutscher Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Pfannkuch
 Pfankuch
 Pfannkuche 
 Pancug 
 Pankok